Crucifier steht für:

 Crucifier (Band), eine US-amerikanische Black- und Death-Metal-Band
 The Crucifier, eine griechische Thrash-Metal-Band